Luchtvaartdienst (Suriname), de afdeling voor burgerluchtvaart in Suriname
 Marine Luchtvaartdienst, een voormalig onderdeel van de Nederlandse Marine
 Rijksluchtvaartdienst, voormalig Nederlands overheidsorgaan